Paul François, Belgisch geestelijke, dirigent en muziekpedagoog
 Paul François, Belgisch politicus
 Paul François (landbouwer), Frans landbouwer die het proces tegen Monsanto won.